Ibun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ibun, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Ibun, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar